Милпитас има више значења:

 Милпитас (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Милпитас (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Милпитас (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику